Metamorfóza může být:

Přírodověda
 Metamorfóza (geologie) – změna hornin tlakem, teplem nebo chemickými látkami v zemské kůře; proces, jímž vznikají metamorfované horniny
 Kontaktní metamorfóza
 Impaktní metamorfóza
 Regionální metamorfóza
 Kataklaza
 
 Proměna (biologie) – dokonalý (přes stadium kukly) či nedokonalý typ ontogenetického vývoje hmyzu
 Metamorfóza (botanika) – vývojové (evoluční) změny orgánů rostlin
 Metamorfózy kořene
 Modifikace stonku
 Modifikace a metamorfózy listů

Další
 Metamorfóza rostlin – esej Johanna Wolfganga von Goethe
 Metamorfóza (mytologie) – báje, v níž člověk nabývá nové podstaty proměnou, například v živočicha či rostlinu nebo naopak
 Proměny (Metamorphoses) – největší dílo římského básníka Ovidia
 Apuleiův román Proměny (Metamorfózy) většinou známý pod názvem „Zlatý osel“.
 Metamorfóza (iluze) – název kouzelnického čísla typu iluze, u kterého jde o bleskovou záměnu dvou osob

Související články 
 Metamorphosis